Oostenrijks basketbalteam (mannen)
 Oostenrijks basketbalteam (vrouwen)